Владимир Макарович Лайок (10 июля 1904 — 27 августа 1966) — политический работник советских Вооружённых Сил, генерал-лейтенант интендантской службы (19.04.1945).

Биография 
Родился 10 июля 1904 года в городе Одесса, Российская империя. В 1923 году окончил вечерний Индустриальный политехникум в Одессе.

1923—1927 гг. — на воинской службе в рядах ВМФ ВС СССР. 1927—1941 гг. — в запасе: на комсомольской и партийной работе в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Киевской обл. УССР, ЦК КП(б)У; с апреля 1941 г. — 2-й секретарь Полтавского обкома КП(б) У. В 1937 г. окончил Курсы марксизма-ленинизма при ЦК КП(б)У.

1941—1945 гг.: с сентября — член Военного совета 38-й армии, переформированной в 1-ю танковую армию Сталинградского фронта, в августе 1942 г. член Военного Совета Юго-Восточного фронта, с конца августа член Военного Совета 1-й гвардейской армии Донского фронта; с октября 1942 г. — член Военного совета Юго-Западного, с октября 1943 г. — 3-го Украинского фронтов.

С 21 января 1943 г. — генерал-майор интендантской службы. С 18 апреля 1945 г. — генерал-лейтенант интендантской службы.

1945—1949 гг.: с июля — член Военного совета, с января 1947 г. — заместитель по политчасти главнокомандующего Южной группой войск, с апреля 1948 г. — заместитель по политчасти начальника тыла Вооруженных сил СССР.

Сентябрь 1949 г. — февраль 1950 г. — слушатель Высших военно-политических курсов.

Февраль 1950 г. — ноябрь 1951 г. — заместитель по гражданской администрации коменданта Кронштадтской военно-морской крепости. С 27 января 1951 г. — генерал-лейтенант (переаттестован?).

Январь 1952 г. — май 1953 гг.: заместитель по политчасти начальника Главного военно-морского инженерного управления, с апреля 1953 г. — исполняющий должность заместителя по политчасти начальника инженерного управления ВМС.

1953—1956 гг.: с мая — начальник политотдела органов управления главнокомандующего, с августа 1955 г. — заместитель по политчасти начальника тыла ВМФ.

Ноябрь 1956 г. — февраль 1958 г. — слушатель Высших академических курсов усовершенствования политсостава при Военно-политической академии им. В. И. Ленина.

1958—1961 гг.: с февраля — заместитель по политчасти начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны СССР, с декабря 1960 г. — в распоряжении Главного политуправления Советской армии и ВМФ ВС СССР.

1961—1966 гг.: с мая — заместитель по политчасти начальника Управления железнодорожных войск, с апреля 1965 г. — начальник политотдела — заместитель начальника Центрального управления железнодорожных войск. Лайок В. М. скончался 27 августа 1966 г.; похоронен на Новодевичьем кладбище города Москва.

Награды

СССР 
 орден Ленина (24.03.1943)
 орден Красного Знамени (27.03.1942)
 орден Суворова I-й степени (19.03.1944)
 орден Кутузова I-й степени (13.04.1945)
 орден Кутузова II-й степени (03.11.1944)
 орден Отечественной войны I-й степени (17.09.1943)
 орден Красной звезды (03.11.1953) 
 Медали СССР в т.ч:
 «За боевые заслуги» (30.04.1947)
 «За оборону Сталинграда»
 «За оборону Киева»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 «За освобождение Белграда»

Иностранные награды 
 Звезда и знак ордена Святого Александра 2-го класса с мечами (1945) (Болгария)

Примечания

Литература 
  — С.201.

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Интенданты Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Участники Одесской операции (1944)
Участники Парада Победы
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Вторые секретари Полтавского обкома КП Украины
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XXIII съезда КПСС
Персоналии:3-й Украинский фронт